Prudential  :
 Prudential plc, une entreprise britannique
 Prudential Financial, une entreprise américaine
 Prudential Center, salle omnisports située à Newark dans le New Jersey
 Prudential Tower, un gratte-ciel situé à Boston